Zaltman steht für
Žaltman, Berg in Tschechien
 Gerald Zaltman, Marktforscher, siehe Zaltman Metaphor Elicitation Technique, Marktforschungsstrategie
Siehe auch: 
Salzmann
Zalman